P49 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 49, een papyrusrol van het Nieuwe Testament